Свратка (, ) — місто в Чехії у краї Височина, району Ждяр-над-Сазавоу.

Розташований на річці за 17 км на північний схід від адміністративного центру Ждяр-над-Сазавоу, на кордоні Богемії та Моравії. Поруч протікає однойменна річка.

Історія 
Стародавнє поселення було названо на честь звивистої річки. Поселення виникло в XIII столітті, центром якого став новозбудований замок Rychmburk. Перша письмова згадка зустрічається у 1350 році.

У 1867 році йому надано статус міста.

Населення

Примітки 
Міста краю Височина